Christdorf ist der Name folgender Orte:
 Christdorf (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Kleinstadt Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg, Deutschland
 Christdorf, deutscher Name der Gemeinde Křišťanovice  im Moravskoslezský kraj, Tschechien